Ford LTD (Austrália): carro da Ford produzido na Austrália entre 1973 e 2007.
Ford LTD (América do Norte): carro da Ford produzido em diferentes periodos.

Desambiguação